

Населені пункти та їхні частини
 Садкув — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Садкув — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Садкув — село в гміні Єдльня-Летнісько Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Садкув — село в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Садкув — частина села Журавіна в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Садкув — частина села Садкув-Духовни в гміні Бельськ-Дужи Груєцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки